Aardrijkskunde
Padar, Indonesisch eiland, gesitueerd tussen de eilanden Rinca en Komodo
Padár, plaats en gemeente in het Hongaarse comitaat Zala

Personen met de achternaam Padar
 Anita Pádár, Hongaars voetbalster
 Gerli Padar, Ests zangeres
 Ivari Padar, Ests politicus
 Tanel Padar, Ests zanger